Albert Cohen, scrittore svizzero
 Albert Cohen, criminologo statunitense